Az 1979-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a negyvennyolcadik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-8. és a 9-16. helyezettek egymás közt még egy kört.

Az Eger SE az Egri Finommechanika SK új neve.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1979

Kosárlabda-bajnokság évei
1979 a kosárlabdában